Mauchiga steht für:

 Mauchiga, Suco in der Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Mauchiga (Aldeia), Aldeia im Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Mauchiga (Ort), Dorf in der Aldeia Mauchiga, Suco Mauchiga, Gemeinde Ainaro, Osttimor